Auburn es el nombre de dos pueblos en Wisconsin:

 Auburn (condado de Chippewa, Wisconsin)
 Auburn (condado de Fond du Lac, Wisconsin)